Jančar je lahko:

 Jančar, priimek več znanih ljudi 
 Jančar, otoček v Kornatih